Kandt ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kandt (1866–1926), Generaldirektor der Gothaer Waggonfabrik
 Klaus Kandt (* 1960), ehemaliger Polizeipräsident und Staatssekretär
 Manfred Kandt (1922–1992), deutscher Maler, Bildhauer und Architekt
 Richard Kandt (1867–1918), deutscher Arzt und Afrikaforscher
 Susanne Kandt-Horn (1914–1996), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Kand
 Kant (Begriffsklärung)
 Cant
 Canth